Verkhorétxie (en rus: Верхоречье) és un poble de la república de Crimea, a Rússia, que el 2014 tenia 1.126 habitants. Pertany al districte de Bakhtxissarai. Fins al 1945 la vila es deia Biià-Salà.

Referències 

Pobles de la República Autònoma de Crimea